Patrenopa, jedna od sirena u grčkoj mitologiji
 Partenope (opera) 
 11 Parthenope, asteroid 
 Napulj, talijanski grad, bivšeg (grčkog) imena Parthenope 
 AP Partenope Napulj, košarkaški klub iz Napulja.